Die Saison der Hallenhockey-Bundesliga 2019/20 der Damen begann am 1. Dezember 2019. Die Doppelendrunde der Damen und Herren fand am 8. und 9. Februar 2020 in Stuttgart statt. Gastgeber war der HTC Stuttgarter Kickers, das Turnier fand in der Scharrena statt.

Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
In den jährlich wechselnden Viertelfinal-Paarungen traten dieses Jahr die beiden Gruppenersten Nord gegen Ost und West gegen Süd an. Die Endrunde der letzten Vier fand gemeinsam mit den Herren am 8. und 9. Februar 2020 in der Scharrena statt.

Aufstieg 
Die Meister der Regionalligen Nord, Ost, Süd und West steigen in die Bundesliga auf. Aufsteiger für die Saison 2020/21 sind im Norden der Hamburger Polo Club, im Süden der Feudenheimer HC, im Westen der Blau-Weiß Köln und im Osten der Mariendorfer HC.

Weblinks 
 Offizielle Website des Deutschen Hockey-Bundes
 Offizielle Webseite der Endrunde

Einzelnachweise 

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2019
Hockey 2020